A Missing You a következőket jelentheti:

Albumok 
 Missing You (Fann Wong-album)
 Missing You (Fly to the Sky-album)
 Missing You (Gina Thompson-album)
 Missing You (Sammi Cheng-album)
 Missing You (John Ellison-album)

Dalok 
 Missing You – Brandy Norwood, Gladys Knight, Chaka Khan és Tamia közös dala, a Set It Off című film betétdala.
 Missing You (Black Eyed Peas-dal)
 Missing You (Case-dal)
 Missing You (Christy Moore-dal)
 Missing You (Diana Ross-dal)
 Missing You (John Waite-dal)
 Missing You (Mary J. Blige-dal)
 Missing You (The Saturdays-dal)

Televízió
 Missing You, dél-koreai sorozat